Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошла 1 августа. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов. Протяженность маршрута, который проложен на юго-западе Лондона составила 44 км, старт и финиш состоялся возле Хэмптон-корт. Участники стартовали с промежутком в 90 секунд.

Трое последних стартующих считались перед стартом основными претендентами на победу. Третьим с конца стартовал Тони Мартин, действующий чемпион мира в этом виде программы, предпоследним — Брэдли Уиггинс, победитель последнего Тур де Франс и двух разделок на нём, последним в гонку ушёл Фабиан Канчеллара, действующий олимпийский чемпион в разделке. Участие Канчеллары после его падения и травмы на групповой олимпийской гонке 28 июля было под вопросом, но за день до старта он все же объявил об участии.

Олимпийским чемпионом стал Брэдли Уиггинс, став четырёхкратным олимпийским чемпионом, после трёх золотых медалей на велотреке в 2004 и 2008 годах. Серебро у Тони Мартина, бронзу завоевал напарник Уиггинса по сборной Великобритании и профессиональной команде SKY — Кристофер Фрум. Канчеллара, ехавший всю гонку с болью, стал только седьмым.

Призёры

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты
 Карта маршрута